Александр Утендаль (Alexander Utendal; после 1530, Гент — 7.5.1581, Инсбрук) — фламандский композитор, работавший в Австрии и Чехии.

Очерк биографии и творчества 
Служил при дворах Марии Австрийской и Фердинанда II (с 1564 в Праге, с 1567 в Инсбруке, вице-капельмейстер его капеллы с 1580).

Основной жанр творчества — мотет. В 1570 г. выпустил сборник «Семь покаянных псалмов» (Septem psalmi poenitentiales; произведения написаны с применением 12-ладовой схемы Г. Глареана), в 1571–1577 — три сборника мотетов под типовым заголовком Sacrae cantiones. Среди духовной музыки — три мессы на 5 и 6 голосов, а также магнификаты в восьми тонах (1573). Из светской музыки Утендаля сохранились сборник немецких (Lieder) и французских (шансон) многоголосных песен (1574), а также три 4-голосные немецкие песни в сборнике «Schöne, ausserlessene, geistliche und weltliche teutsche Lieder» (1585). В нотации собственных сочинений придавал значение знакам альтерации (тщательно выписывал их), один из первых стал использовать особый знак бекара вместо знака cancellatum.

О признании Утендаля свидетельствует обсуждение цикла покаянных псалмов в трактате «Musica poetica» (1606) И. Бурмейстера, ссылки на его мотеты в трактатах «Мелопея» (1592) и «Первое музыкальное упражнение» (1600) З. Кальвизия.

Примечания

Литература 
 Lechthaler J. Die kirchenmusikalischen Werke von Alexander Utendal. Diss., Universität Wien, 1919. 
 Bossuyt I. Die Psalmi poenitentiales (1570) des Alexander Utendal // Archiv für Musikwissenschaft 38 (1981), S. 279–295.
 Bossuyt I. De componist Alexander Utendal (ca. 1543/1545–1581): Een bijdrage tot de studie van de Nederlandse polyfonie in de tweede helft van de zestiente eeuw. Brüssel, 1983.

Ссылки 
 
 Мотет "Mors tua, mors Christi" (Capilla Flamenca)

Композиторы Нидерландов
Композиторы по алфавиту
Композиторы XVI века
Композиторы Возрождения
Франко-фламандская школа